Douchy (Aisne)
 Douchy (Loiret)
 Douchy-lès-Ayette
 Douchy-les-Mines